Grundhof (Duitsland), een plaats in Duitsland
Grundhof (Luxemburg), een plaats in het groothertogdom Luxemburg